Lingshou ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Lingshou (Lingshou xian 灵寿县) der bezirksfreien Stadt Shijiazhuang in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Lingshou (Shijiazhuang)
 die Großgemeinde Lingshou (灵寿镇), den Hauptort des gleichnamigen Kreises, siehe Lingshou (Lingshou)